G93 – designazione dell'HMS Porcupine (G93)
G93 – codice ICD-10 per le altre patologie neuropatiche